Albert Ernest I Oettingen – władca Oettingen w latach 1660 – 1683
 Albert Ernest II Oettingen – władca Oettingen w latach 1683 – 1731
 Albert Ernest Oettingen (1689) – syn Alberta Ernesta II, ostatni następca tronu Oettingen.